Teatro – l'arte della rappresentazione scenica dal vivo
Teatro – edificio o complesso architettonico destinato ad ospitare rappresentazioni teatrali
Teatro d'opera – edificio o complesso architettonico destinato ad ospitare opere liriche
Teatro – locale destinato alla messa in scena e alle riprese di un film o di un programma televisivo
Teatro – area o luogo in cui avvengono o si stanno sviluppando importanti eventi militari
Teatro – libro di Andrea Camilleri del 2003